Celeste – miasto w Stanach Zjednoczonych
 Celeste – argentyńska telenowela (zobacz też: Celeste 2)
 Celeste – właśc. Celeste Epiphany Waite, amerykańsko-brytyjska piosenkarka